Горское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская  область
 Горское сельское поселение — входит в Тихвинский район

Московская  область
 Горское сельское поселение — входит в Одинцовский район
 Горское сельское поселение — входит в Орехово-Зуевский район

Новгородская область
 Горское сельское поселение (с 2016 года — Ратицкое сельское поселение) — входит в Волотовский район
 Горское сельское поселение — входит в Солецкий район

Пермский край 
 Горское сельское поселение — входит в Осинский район

Тверская область
 Горское сельское поселение — входит в Сонковский район

См. также 
 Горский сельсовет